Aleksander Arendt (1912–2002) – oficer, działacz kaszubski
Anton Arendt (1804–1886) – niemiecki ksiądz katolicki, pedagog, autor podręczników szkolnych, dyrektor Seminarium Nauczycielskiego w Braniewie, filantrop
 Hannah Arendt (1906–1975) – filozof
 Helga Arendt (ur. 1964) – sprinterka niemiecka
 Nicole Arendt (ur. 1969) – tenisistka amerykańska
 Walter Arendt (1925–2005) – polityk niemiecki